Il doppio maschile  del torneo di tennis Milan Indoor 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Omar Camporese e Goran Ivanišević che hanno battuto in finale Tom Nijssen e Cyril Suk 6-4, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1991
ATP Tour 1991